Schartner ist der Familienname folgender Personen:

 David Schartner (* 1988), österreichischer Fußballtorwart
 Walter Schartner (1894–1970), deutscher Komponist und Dirigent

außerdem:
 die österreichische Getränkemarke Schartner Bombe